«Синдбад» () — венгерский фильм 1971 года режиссёра Золтана Хусарика. Сценарий построен на рассказе Дьюлы Круди. Премьера картины состоялась 25 ноября 1971 года в Венгрии.

Сюжет 
Фильм начинается с последовательности мимолетных образов — тычинок цветка, капель масла на воде, светящихся углей, паутины, пряди светлых волос, листа, застывшего на льду, дождя, стекающего с деревянной крыши — каждый из которых связан с одним из воспоминаний Синдбада о его любовных похождениях.

В ролях 
 Золтан Латинович — Синдбад
 Ева Рутткаи — Ленке
 Маргит Дайка  — Маймунка
  — Фружина

Премьерные показы

Отзывы 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков.

Награды и номинации 
 1972 — премия международного кинофестиваля Мангейм — Гейдельберг «Josef von Sternberg Award» (Золтан Хусарик).

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Венгрии
Экранизации рассказов
Фильмы Золтана Хусарика